Barrio Nuevo Mundo hace referencia a varios artículos:

 Barrio Nuevo Mundo (Bolivia)
 Barrio Nuevo Mundo (Venezuela)